Tenisový turnaj na okruhu WTA Western & Southern Open 2012 se konal ve dnech 11. až 19. srpna v americkém Cincinnati. Hraje se v masonském areálu Lindner Family Tennis Center na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Událost se řadila do kategorie WTA Premier 5. Odměny činily 2 168 400 USD.

Obhájkyně singlového titulu Ruska Maria Šarapovová se z turnaje odhlásila pro gastroenteritidu. Po finálové účasti na Canada Masters hraném v předchozím týdnu vyhrála Li Na soutěž dvouhry, když ve finále zdolala Angelique Kerberovou ve třech setech. Titul ze čtyřhry si připsal český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká.

Finanční odměny 
Částky jsou uváděny v amerických dolarech; ve čtyřhře na pár.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček a finalistky z Canada Masters měly v 1. kole volný los.
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Angelique Kerberová (finále)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Li Na (vítězka)
  Ana Ivanovićová (odstoupila)
  Dominika Cibulková (2. kolo, skreč)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo, skreč)
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Camila Giorgiová
  Sloane Stephensová
  Venus Williamsová

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Kiki Bertensová
  Eleni Daniilidouová
  Casey Dellacquová
  Andrea Hlaváčková
  Sesil Karatančevová
  Madison Keysová
  Vania Kingová
  Johanna Larssonová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Urszula Radwańská
  Jaroslava Švedovová
  Tímea Babosová – jako šťastná poražená
  Anna Tatišviliová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Ana Ivanovićová (zranění pravé nohy)
  Kaia Kanepiová (zranění Achilovy šlachy) 
  Světlana Kuzněcovová (zranění kolena)
  Sabine Lisická (natažení břišního svalstva)
  Monica Niculescuová (zranění ruky)
  Flavia Pennettaová (zranění zápěstí)
  Andrea Petkovicová (zranění kolena)
  Maria Šarapovová (gastroenteritida)
  Věra Zvonarevová (onemocnění)
ze čtyřhry
  Naděžda Petrovová (závrať)
  Jaroslava Švedovová (horečka)

 Skrečování 
z dvouhry
  Dominika Cibulková
  Christina McHaleová
  Tamira Paszeková (migréna)
  Naděžda Petrovová
  Jaroslava Švedovová
ze čtyřhry
  Dominika Cibulková (zranění pravého lokte)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Horní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= S Karatančeva
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= K Bertens
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Š Pe'er
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Görges
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=17
| RD1-team08=

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný postup do druhého kola.
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (odstoupily)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (odstoupily)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Čeng Ťie ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2012